Chalcides tridactylus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Chalcides tridactylus Laurenti, 1768 est un synonyme de Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)
 Chalcides tridactylus Daudin, 1802 nec Laurenti, 1768 est un synonyme de Bachia flavescens (Bonnaterre, 1789)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Scincinae
Bachiinae